Посольство России в Хельсинки (, ) — дипломатическое представительство Российской Федерации в столице Финляндской Республики городе Хельсинки.

История отношений 
Разрозненные племена, жившие на территории современной Финляндии, были завоёваны в середине 12 века более мощным и организованным шведским государством. На протяжении шести столетий Финляндия находилась под господством Швеции. Поселенцы из Швеции получали лучшие земли и налоговые льготы, шведская знать имела существенный приоритет перед финской, а шведский язык был единственным государственным. Коренные финны были в большинстве своём или фермерами-арендаторами, или солдатами, воюющими за шведскую корону. В результате Великой Северной войны Пётр I присоединил к России сначала Выборг, а затем и большую часть Финляндии. В течение 18 века Россия и Швеция неоднократно воевали за финскую территорию.

Наполеоновские войны окончательно подорвали могущество шведской империи. В 1809 году в результате очередной российско-шведской войны Финляндия была присоединена к Российской империи как автономное Великое княжество со своими сенатом и сеймом. Ряд политических и экономических реформ, предпринятых русским царём Александром Первым, давал определённые преимущества в развитии страны в различных направлениях. Финскому языку был придан статус государственного. Финляндия в течение более ста лет входила в состав Российской империи, вплоть до Октябрьской революции 1917 года.

Непосредственно перед Октябрьской революцией —  — финский сейм провозгласил Финляндию независимым государством.  независимость Финляндии была признана советским правительством.

Отношения между новообразованной Советской Россией и Финляндией в первые годы после отделения отличались неровностью, двойственностью. Во многом это было вызвано тем, что на территории Финляндии действовали антисоветские силы.

В период между Октябрьской революцией 1917 года и Второй мировой войной отношения между Финляндией и СССР оставались холодными и напряжёнными. Атмосфера враждебности и недоверия спровоцировала в 1939—1940 году Советско-финскую войну, в результате которой была отодвинута граница от Ленинграда и к СССР была присоединена часть территории Финляндии.

В годы Великой Отечественной войны Финляндия воевала на стороне Германии. Лишь к моменту, когда положение Германии стало явно угрожающим, а сама Финляндия переживала сильнейший экономический кризис, вызванный войной, финны предпочли выйти из войны. 5 сентября 1944 года были прекращены боевые действия между советскими и финскими войсками, 19 сентября 1944 — заключено Соглашение о перемирии. Мирный договор с Финляндией был подписан 10 февраля 1947 года в Париже.

В 1948 году Советский Союз и Финляндия заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который действовал до 1991 года. Советско-финляндские отношения в послевоенный период активно развивались, характеризуясь интенсивным политическим диалогом и высокими темпами развития торгово-экономических отношений.

После распада СССР Финляндия признала Россию в качестве государства-правопреемника СССР 30 декабря 1991 года. В январе 1992 года был заключён российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время между Россией и Финляндией действует более 80 межгосударственных и межправительственных документов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия.

Хронология дипломатических отношений 
 31 декабря 1920 года установлены дипломатические отношения с РСФСР на уровне миссий.
 23 июля 1923 года установлены дипломатические отношения с СССР на уровне миссий.
 29 ноября 1939 года дипломатические отношения прерваны правительством СССР.
 12 марта 1940 года дипломатические отношения восстановлены на уровне миссий.
 22 июня 1941 года дипломатические отношения прерваны правительством Финляндии.
 6 августа 1945 года — дипломатические отношения восстановлены на уровне миссий.
 18 июля 1954 года — миссии преобразованы в посольства.

Здание посольства 
Проект здания, в 1948 году, разработал архитектор Анатолий Стрижевский.
 
Посольство СССР в Хельсинки было построено в 1952 году в рамках выплаты Финляндией репарационных платежей СССР. Здание посольства является образцом сталинской архитектуры. В качестве строительного материала использованы гранит и стеатит.
 
В 2014 году было закончено строительство нового жилого корпуса площадью 15 тысяч м², возведённого по проекту архитектора Пекки Хелина. Стоимость строительства составила около 50 миллионов евро.

См. также 
 Российско-финляндские отношения
 Список послов СССР и России в Финляндии
 Генеральное консульство Российской Федерации в Турку
 Консульство Российской Федерации в Мариехамне
 Линия Паасикиви — Кекконена

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства России в Финляндии

Финляндия
Дипломатические представительства в Финляндии
Хельсинки
Российско-финляндские отношения